La prospettiva di Palazzetto Inside Palazzo Albertoni Spinola è un capolavoro architettonico frutto del maestro e architetto del Rinascimento Giacomo Della Porta, entrata a far parte nel 2022 del Patrimonio dei Beni Culturali italiani.  

Il Palazzo, anch’esso opera di Giacomo Della Porta, si trova in Piazza Campitelli n.2, in una delle zone più antiche del centro di Roma. Esso si distingue per essere formato da due edifici indipendenti collegati tra di loro ma perfettamente integrati, che generano l’effetto prospettico straordinario recentemente portato alla luce e che ha fatto parlare i media di tutto il mondo.

Il marchese Albertoni e la Beata Ludovica 
Verso la fine del Quattrocento, il Marchese Paluzzi cedette agli Albertoni, discendenti di un'importante famiglia romana salita al potere in quel periodo, l'antico Palazzo situato nell'odierno Rione Capizzucchi, in cui si trovava la casa natale della loro antenata Ludovica Albertoni, vero e proprio riferimento spirituale della famiglia.

Il Palazzo, che all’epoca aveva un aspetto decisamente diverso da quello attuale, guardava con uno sguardo continuo, la casa natale della Beata: stabilendo, così, un contatto diretto con il luogo molto caro alla famiglia.

La beata Ludovica Albertoni nacque nella casa che affacciava su Piazza Campitelli nel 1473. Rimasta orfana molto piccola, sposò un nobile basco dal quale ebbe due figlie. Durante il  matrimonio Ludovica si avvicinò all'ordine francescano, iniziando a frequentare la chiesa di San Francesco a Ripa, dove tutt’ora è sepolta nella cappella Paluzzi Albertoni, e dove Gian Lorenzo Bernini per volere del cardinale Paluzzi (nipote di papa Clemente X) le ha dedicato un'opera, vero e proprio esempio di trasporto mistico-carnale e di estasi barocca, che ben ricorda lEstasi di Santa Teresa della chiesa di Santa Maria della Vittoria. 

Rimasta vedova, Ludovica Albertoni divise i beni tra  le figlie e rinunciò a tutti i suoi averi. Entrò nel terz'ordine di San Francesco e trascorse il resto della sua vita ad aiutare i bisognosi. 

Dopo la sua morte, avvenuta nel 31 gennaio 1533, Clemente X ne approvò ufficialmente il culto il 28 gennaio 1671, divenendo immediatamente figura devozionale. 

Nel frattempo, nel 1587, proprio davanti al luogo in cui nacque la Beata, il marchese Albertoni e le altre famiglie il cui palazzo si affacciava su Piazza Campitelli, fecero costruire una splendida fontana. L'opera fu commissionata a uno degli artisti più famosi dell'epoca: Giacomo Della Porta, già autore di diverse fontane ed edifici nel centro della città. 

I marchesi Albertoni chiesero, inoltre, a Giacomo Della Porta di progettare un edificio di fronte all'antico Palazzetto. Chiesero però al maestro di realizzare l'impossibile: mantenere la continuità visiva tra il Palazzetto e la casa della Beata. Giacomo Della Porta accettò la sfida, dando così vita al capolavoro.

Giacomo Della Porta e Michelangelo 
Della costruzione del Palazzo ne parlano tutti i più grandi storici e biografi. In particolare, il celeberrimo pittore e scrittore Giovanni Baglione lo cita nella sua opera più famosa Le Vite dei pittori, scultori, et architetti, attestando che l’edificio venne progettato ed eseguito verso la fine del XVI secolo e i primi anni del XVII secolo da Giacomo Della Porta (1532-1602) e Girolamo Rainaldi (1570-1655). Giacomo Della Porta è stato uno dei più importanti architetti del Rinascimento. Erroneamente, per molto tempo, è stato considerato esclusivamente il “maestro delle fontane” dato il grande numero di progetti realizzati in materia durante la sua carriera. Pensiamo alla Fontana di Palazzo Borghese (1573), alla Fontana in Piazza Colonna (1574), alla piccola Fontana di Piazza Navona (1574), alla Fontana delle Tartarughe e ovviamente alla Fontana in Piazza Santa Maria in Campitelli. 

Sarebbe però riduttivo relegale a Giacomo Della Porta esclusivamente questa mansione. L’architetto lombardo è stato molto di più: egli fu allievo del più grande artista, scultore, architetto e progettista di tutti i tempi: Michelangelo Buonarroti, colui che Giorgio Vasari definì “cosa piuttosto celeste che terrena”.

Lavorando a stretto contatto con Michelangelo, Della Porta fece propria tutta la sapienza del Maestro, giorno dopo giorno, riversando e omaggiando nei suoi progetti architettonici il genio michelangiolesco. Così, passeggiando per le strade di Roma e osservando le architetture di Della Porta, si possono cogliere innumerevoli riferimenti ai progetti architettonici di Michelangelo, specialmente a Palazzo Albertoni Spinola. 

Dopo il 1563 Della Porta realizzò i progetti di Michelangelo per la ricostruzione degli spazi aperti del Campidoglio, completando la facciata e la scalinata del Palazzo Senatorio, la Cordonata Capitolina (la scalinata a rampe che porta alla piazza del Campidoglio), lavorerà nella Cappella Sforza progettata da Michelangelo e alla morte del Maestro riceverà il titolo di “architetto del Popolo Romano” venendo incaricato di realizzare tutte le costruzioni la cui giurisdizione spettava all’amministrazione, e occupando inoltre della costruzione e manutenzione delle infrastrutture urbane e di polizia edilizia. 

Così, buona parte degli edifici che adornano il centro di Roma sono opera di Giacomo Della Porta o almeno vi ha messo mano.

Giacomo Della Porta: il Maestro della Cupola di San Pietro 
In qualità di architetto papale, inoltre, Della Porta si occupò della Fabbrica della Sapienza e dal 1573 dell’opera maestra dello spirito creativo dell’uomo e nel contempo il simbolo della Chiesa di Roma: la Cupola di San Pietro. 

Molti, infatti, attribuiscono a Michelangelo la costruzione della Cupola di S. Pietro. Grazie a una targa svelata, però, incastonata nella parte superiore della sfera di bronzo, rivolta a est, che mostra il nome di Giacomo Della Porta è stata fatta chiarezza, attestando il suo ruolo inconfondibile nello sviluppo finale del simbolo di fama mondiale della cristianità.  

Sulla base di ciò che è storicamente noto, Della Porta sviluppò il resto della struttura incompiuta dopo la morte di Michelangelo avvenuta nel 1564. Fu anche incaricato di ridisegnare il progetto complessivo, perché la versione originale sarebbe molto probabilmente crollata sotto il peso eccessivo della cupola. Grazie al suo intervento, il progetto guadagnò finalmente slancio e la Cupola di San Pietro fu finalmente finita quando Della Porta iniziò la costruzione di Palazzo Albertoni Spinola.

Il disegno per la Cupola di Michelangelo, infatti, che era una perfetta semisfera, secondo i calcoli statici effettuati da Giacomo Della Porta, era irrealizzabile, poiché il peso della struttura avrebbe gravato troppo sul timpano basale, rompendolo. Così, Della Porta, collaborando con l’architetto Domenico Fontana, mise in pratica un’impresa che sancì una fase importante dei progressi tecnologici di fine Cinquecento.

Le soluzioni del Maestro realizzate dai discepoli 
Il lavoro che Della Porta fece tra il 1560 e il 1580 riguardò il progetto, la costruzione delle strutture portanti (ancora visibili all’interno del Palazzo) e le partizioni interne del grande edificio.

Alla morte del Maestro, avvenuta nel 1602, subentrò Girolamo Rainaldi che da tempo collaborava con lui. Al Rainaldi spettò il compito di allineare la facciata dell'edificio (completata attorno al 1616) con la pianta della piazza.

Nel frattempo, la casa della Beata Ludovica fu trasformata in una piccola chiesa. L’edificio venne poi ricostruito e ampliato il 29 settembre 1600, su commissione di papa Alessandro VII, per celebrare la fine della pestilenza del 1656 che aveva già decimato i due quinti della popolazione del Regno di Napoli e che minacciava di estendersi a Roma e ai territori limitrofi, costruendo una degna sede per un'icona mariana ritenuta miracolosa conservata nella piccola chiesa di Santa Maria in Portico.

I lavori furono affidati a Carlo Rainaldi, figlio di Girolamo che, conoscendo bene l'intenzione dei due maestri, costruì il grande portale esattamente dove si trovava il portale della casa della Beata, con precisione millimetrica. 

La facciata della Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli fu completata nel 1667. Pochi anni dopo, nel 1669, la meravigliosa fontana fu spostata di circa 30 metri verso la parte orientale sud della piazza perché, secondo l'archivio di Stato, disturbava coloro le cui case affacciavano sulla piazza.

La scoperta della prospettiva 

Tutto è iniziato nel maggio dell'anno 2015, quando l'architetto Alex Rosman si è recato a Roma per studiare il Palazzetto Inside Palazzo Albertoni Spinola per realizzare un piano di riqualificazione dell'antico e complesso Palazzo.

Il 22 maggio, durante una visita guidata alla Basilica di San Pietro, l'architetto si è soffermato a riflettere sul ruolo e sulla figura di Giacomo Della Porta come successore di Michelangelo Buonarroti nel completamento della famosa Cupola.

Furono proprio quei ragionamenti sull'opera di Della Porta a San Pietro a fornire il suggerimento che la costruzione di piazza Campitelli potesse essere così complessa da poter "nascondere" tecniche urbanistiche e architettoniche degne di un'analisi più approfondita. 

Ma subito il giorno dopo, ammirando la vista dal portone d'ingresso dell'edificio posteriore, il Palazzetto, Alex Rosman si accorse che il portone del grande edificio inquadrava perfettamente al millimetro la porta della chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli. Palazzo Albertoni Spinola aveva svelato il suo segreto e il progetto di Della Porta rispettava perfettamente la volontà dei marchesi che lo avevano commissionato. 

La prospettiva, attraverso l'androne, la galleria d'ingresso e il portone del corpo del grande edificio, risulta perfetta, mentre da quest'ultimo, la vista frontale cade sul lato sinistro della chiesa stessa, e non sull’ingresso. Per assistere al miracolo bisogna percorrere la galleria d'ingresso che conduce ortogonalmente alla porta retrostante. 

Spostandosi all'indietro rispetto al portone principale, infatti, l'ingresso della porta principale di Santa Maria in Portico in Campitelli inizia a muoversi fino a giungere, in modo conciso, alla porta del Palazzetto. Qui avviene la magia. Dal portone del Palazzo l'ingresso della chiesa viene inquadrato millimetricamente grazie alla magica ortogonalità concepita dal genio dei maestri.

L'integrazione Palazzo-Palazzetto 

Nel 1616 venne realizzata da Girolamo Rainaldi la costruzione del cavalcavia per collegare i due edifici. L’architetto realizzò così l'accesso al Palazzetto, creando un effetto capace di confondere il pubblico che entra nell’edificio.

Infatti, attraversando le sale interne del Palazzo non si ha la percezione del passaggio dal corpo principale all'antico edificio retrostante. Un’ulteriore particolarità visiva è quella riguardante il giardino “segreto” pensile, visibile dall'ingresso del cavalcavia al primo piano del Palazzo, pur essendo “nascosto”, in quanto propaggine posteriore del primo piano del Palazzetto e quindi lontano dalla piazza.

Tre geni, un unico capolavoro 
Palazzetto Inside Palazzo Albertoni Spinola realizzato dall’estro dei tre artisti è un gioiello architettonico unico al mondo. 

Frutto del talento dei più grandi architetti del Rinascimento italiano, l’opera si presenta come un capolavoro di prospettiva unico che ben presto potrebbe trovare posto nell'Olimpo delle sette meraviglie prospettiche architettoniche, accanto alla Galleria Spada di Borromini, il Teatro Olimpico di Palladio e la prospettiva di Bramante presso la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano.

Note

Bibliografia 
AMEYDEN, Teodoro, Storia delle famiglie romane, Roma, 1910.

BENEDETTI, Sandro, Il ghetto di Roma. Progetto di recupero urbano e edilizio, Roma, edizioni Kappa, 1995.

BENEDETTI, Sandro, I palazzi romani di Giacomo della Porta, in Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento, Roma, 1992.

BENOCCI, C., Palazzetto in Palazzo Albertoni: un interessante esempio di architettura romana 

minore degli inizi del XVII secolo, in “Alma Roma”, settembre-dicembre 1981, pp. 37-51. 

CARPANETO, Giorgio, I palazzi di Roma, Roma, 2004, Newton Compton Editori, pp. 23-24. 

CERROTI, Alessandra, Palazzo Albertoni Spinola, in “AR Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma”, anno XLIV, marzo-aprile 2009, n. 82/09, pp. 39-42. 

HIBBARD, Howard, Di alcune licenze rilasciate dai mastri di strade per opere di edificazione a Roma, in “Bollettino d’Arte”, LII, p. 109. 

FASOLO, Furio, L’opera di Hieronimo e Carlo Rainaldi (1570-1655 e 1611-1691), Roma, Edizioni Ricerche, s.d. 

FINELLI, L. – INSOLERA, I. – MARCIANÒ, A.F., Il ghetto, Roma, Officina Edizioni, 1986.

GAVALLOTTI CAVALLERO, Daniela, Palazzi di Roma dal XIV al XX secolo, Roma, NER-Nuova Editrice Romana, 1989. 

PIETRANGELI, Carlo, Guide rionali di Roma. Rione X Campitelli, I, Roma, Palombi Editori, 1992. 

RENDINA, Claudio, I Palazzi storici di Roma, Roma, Newton Compton Editori, pp. 244-45. 

ROSSMAN, Alex, Storia di una scoperta urbanistica architettonica storica rinascimentale, maggio 2015-novembre 2018. 

SPINOLA, Giandomenico, Le sculture nel Palazzo Albertoni Spinola a Roma e le collezioni Paluzzi ed Altieri, Roma, Giorgio Bretschneider Editore, 1996. 

TIBERIA, Vitaliano, Giacomo della Porta, Roma, Bulzoni Editore, 1974. TORSELLI, Giorgio, Palazzi di Roma, Milano, Ceschina, 1965.

TORSELLI, Giorgio, Palazzi di Roma (Palaces of Rome), Milan, 1965.

ZANDER, Giuseppe, L’arte di Roma nel secolo XVI, Bologna, Cappelli, 1990.

Collegamenti esterni
https://www.youtube.com/watch?v=NcQFFQmPN3w&t=64s

https://www.youtube.com/watch?v=DOuSu-gLi0Y

https://www.youtube.com/watch?v=mYn0pN15WcM

https://www.youtube.com/watch?v=2aqmpPkkuTs&t=1s

https://www.info.roma.it/monumenti_dettaglio.asp?ID_schede=13

https://www.worldhistory.org/Michelangelo/

Roma R. X Campitelli